Mundry ist der Familienname folgender Personen:

 Isabel Mundry (* 1963), deutsche Komponistin
 Karl-Wolfgang Mundry (1927–2009), deutscher Molekularbiologe